Der Kanton Quissac  ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Alès, Le Vigan und Nîmes im Département Gard in der Region Okzitanien mit  Einwohnern (). Sein Hauptort ist Quissac. Durch eine landesweite Neugliederung der Kantone 2015 erhöhte sich die Zahl der zugehörigen Gemeinden von 12 auf 44.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 44 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Quissac die zwölf Gemeinden Bragassargues, Brouzet-lès-Quissac, Cannes-et-Clairan, Carnas, Corconne, Gailhan, Liouc, Orthoux-Sérignac-Quilhan, Quissac, Saint-Théodorit, Sardan und Vic-le-Fesq. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 141,11 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 3021.

Quissac